APIC puede referirse a:

 Advanced Programmable Interrupt Controller, controlador de interrupciones;
 Agrupación por el Progreso y la Igualdad en Comillas, partido político de Comillas (Cantabria, España).
 Application Policy Infrastructure Controller, controlador de la solución ACI "Infraestructura Centrada en Aplicaciones" de la empresa Cisco Systems.